Юрасик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юрасик, Мариуш (род. 1976) — польский гандболист, бывший игрок Сборной Польши.
 Юрасик, Питер (род. 1950) — американский актер, комик, писатель.